Cinq navires de la Marine de guerre hellénique ont porté le nom de Psara, d'après l'île grecque Psará :

 Le Psara, une corvette entrée en service en 1830 ;
 Le Psara, un bateau à vapeur entré en service en 1880 ;
 Le Psara, un cuirassé de classe Hydra, entré en service en 1890 ;
 Le Psara (D98), un destroyer de classe Kountouriotis, entré en service en 1933 ;
 Le Psara (F454), une frégate de classe Hydra, entrée en service en 1998.

Voir aussi
 

Nom de bateau de la Marine grecque